Título (química)
 Título (termodinâmica)  —  física de uma mistura líquido-vapor
 Título (luta profissional)
 Título nobiliárquico
 Título de cortesia — forma de tratamento usado por ex-consortes e parentes próximos de um(a) nobre titular
 Valor mobiliário ou título financeiro — documento que representa um valor mobiliário
 Título eleitoral — documento que identifica um eleitor no Brasil